Mäser ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Julius Mäser (1848–1918), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Ina Mäser (* 1977), deutsche Volleyballspielerin
 Karl Gottfried Mäser (1828–1901), deutscher mormonischer Theologe und Pädagoge
 Rolf Mäser (1925–2007), deutscher Jagdflieger, Theaterwissenschaftler, Museumsdirektor, Puppenspieler und Moderator

Siehe auch:
 Maser (Begriffsklärung)